Matic Kramaršič (ur. 2 lutego 1990) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Costella Ilirija

Jego debiut w zawodach Pucharu Świata miał miejsce 29 listopada 2008, gdy awansował do pierwszej serii zawodów w Ruce, jednak podczas zawodów zaliczył upadek, co pozbawiło go szans na awans. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach FIS wystąpił w sezonie 2015/2016.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2008  Zakopane – 50. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 25. miejsce
 2010  Hinterzarten – 21. miejsce
 Drużynowo
 2008  Zakopane – 6. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 5. miejsce
 2010  Hinterzarten – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008: 48.
 2009: 53.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 136.
 sezon 2007/2008: 91.
 sezon 2008/2009: 17.
 sezon 2009/2010: 28.
 sezon 2010/2011: 10.
 sezon 2011/2012: 130.
 sezon 2012/2013: 13.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Trondheim – 6 marca 2009 (3. miejsce)
  Pragelato – 15 marca 2009 (3. miejsce)
  Otepää – 19 grudnia 2009 (1. miejsce)
  Engelberg – 28 grudnia 2010 (2. miejsce)
  Sapporo – 8 stycznia 2011 (3. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 22 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Wisła – 12 marca 2011 (1. miejsce)
  Liberec – 2 marca 2013 (3. miejsce)
  Liberec – 3 marca 2013 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009: 57.
 2010: 60.
 2011: 28.
 2012: 36.
 2013: 51.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 53.
 sezon 2011/2012: 6.
 sezon 2013/2014: 30.
 sezon 2014/2015: 74.
 sezon 2015/2016: 70.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Szczyrk – 28 stycznia 2012 (1. miejsce)
  Szczyrk – 29 stycznia 2012 (1. miejsce)
  Kranj – 11 sierpnia 2013 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Lublanie